Granby kan verwijzen naar de volgende plaatsen:

Verenigde Staten 
Granby (Colorado)
North Granby
Granby (Massachusetts)
Granby (Missouri)

Canada 
Granby (Canada)

Zweden 
Granby (Sigtuna), plaats in de Zweedse gemeente Sigtuna

Verenigd Koninkrijk 
 Granby (Engeland) in Nottinghamshire